Obhájcem titulu dvouhry juniorů ve Wimbledonu 2013 byl Kanaďan Filip Peliwo, který z věkových důvodů již nemohl startovat. Do soutěže nastoupilo šedesát čtyři hráčů.

Juniorský grandslam vyhrál šestý nasazený Ital Gianluigi Quinzi, který ve finále porazil jihokorejského hráče Hyeona Chunga po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. V celém turnaji neztratil ani jeden set. Získal tak svůj premiérový grandslamový titul a po Diegu Nargisovi se stal druhým italským tenistou, jenž triumfoval ve wimbledonské juniorce. Nargis na ní zvítězil roku 1987.

Nasazení hráčů 
  Nick Kyrgios (3. kolo)
  Nikola Milojević (čtvrtfinále)
  Alexander Zverev (3. kolo, skreč)
  Laslo Djere (čtvrtfinále)
  Kyle Edmund (semifinále)
  Gianluigi Quinzi (vítěz)
  Cristian Garín (3. kolo, skreč)
  Borna Ćorić (čtvrtfinále)
  Filippo Baldi (3. kolo)
  Johan-Sébastien Tatlot (3. kolo)
  Pedro Cachin (2. kolo)
  Maxime Hamou (1. kolo)
  Clément Geens (1. kolo)
  Guillermo Nuñez (1. kolo)
  Frederico Ferreira Silva (1. kolo)
  Wayne Montgomery ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk dvouhry juniorů ve Wimbledonu 2013 na stránkách Wimbledonu

Wimbledon 2013
Juniorský tenis v roce 2013